Анатолий Винник:
 Винник, Анатолий Иванович (1937—2017) — советский тренер по классической борьбе.
 Винник, Анатолий Яковлевич (род. 1936) — первый секретарь Донецкого обкома партии (1988—1990).